

Codici
KAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamaran (Yemen)
kam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua kamba (Kenya)
KAM – codice ISO 3166-2:RU del Krai di Kamčatka (Russia)
KAM – Key Account Management

Geografia
Kám – comune dell'Ungheria, nella contea di Vas

Persone
Kam – nome d'arte di Craig Miller, rapper statunitense, membro della Nation of Islam
Joseph Kam (1769-1833) – missionario olandese
Sharon Kam (1971) – clarinettista israeliana naturalizzata tedesca

Altro
Kam – termine della letteratura brahmanica 
Kam – ipocoristico del nome proprio di persona Cameron
Kam – abbreviazione di camacite
Kam Air – compagnia aerea afghana
Teorema KAM – teorema di Kolmogorov-Arnold-Moser, dall'acronimo dei tre teorizzatori

Note